ICE 1 Racing (Ice One racing WRC team) — команда чемпионата мира по ралли, финансируемая собственными спонсорами финского гонщика Кими Райкконена. Штурманом являлся Кай Линдстрём.

История 

В 2011 году Citroen Racing приняли решение о целенаправленном изменении структуры команды и в ходящих в неё пилотов в WRC: под реструктуризацию попала команда Citroen Junior Team. Невзирая на её достижения, Себастьян Ожье отправился в основной состав, а экс-пилот Формулы-1 Кими Райкконен практически отправился в бессрочный отпуск.
Позже оказалось, что место Citroen Junior Team займет ICE 1 Racing, в которую попали как и сам Кими, так и менеджер распавшейся команды Бенуа Ножье.

ICE 1 Racing нашли финансирование на родине Кими.
Райкконен будет управлять единственным автомобилем команды — Citroen DS3 WRC, на всех этапах чемпионата мира 2011 года, кроме ралли Мексики, Италии (Сардиния) и Австралии.

ICE 1 — название команды которой созвучно прозвищу Райкконена — Iceman, будет обитать на базе Citroen Racing в Версале на окраине Парижа. Она будет иметь право на очки в чемпионате команд-производителей.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт Кими Райкконена
 Профиль команды на официальном сайте WRC 
 Профиль на официальном статистическом сайте ФИА 

Команды WRC